Nordstern steht für:

 Polarstern, Fixstern am nördlichen Himmelspol
 Nordstern (Schiff, 1902), ehemaliger Dampfschlepper und Fahrgastschiff, technisches Denkmal in Brandenburg an der Havel
 Nordstern (Schiff, 1922), Versorgungsschiff der deutschen Kriegsmarine, ehemaliges britisches Tankschiff
 Nordstern (Schiff, 1928), deutsches Fahrgastschiff
 Nordstern (Schiff, 1939), Navigations-Schulschiff der deutschen Kriegsmarine, ex Frachtschiff der Reederei D. G. „Neptun“
 Serie Nordstern, Schiffbaureihe der 1960er Jahre
 Nordstern (Versicherung), deutsche Versicherungsgesellschaft
 Der Nordstern (L’étoile du nord), komische Oper von Giacomo Meyerbeer
 Der Nordstern (Zeitung), frühe Zeitung der deutschen Arbeiterbewegung
 Der Nordstern (Zeitung aus Minnesota), deutschsprachige US-amerikanische Zeitung
 Nordstern-Orden, schwedischer Orden
 Grube Nordstern, Bergwerk im Aachener Revier
 Zeche Nordstern, Zeche in Gelsenkirchen
 Villa Nordstern, Villa in Lehrte
 KFNB – Nordstern, österreichische Lokomotive
 Nordstern, ein Zeppelin, siehe LZ 121
 Nordstern, Hochseefischereigesellschaft, siehe Frosta
 Nordstern, ein Flugzeug des Typs Blohm & Voss Ha 139
 Friedrich zum Nordstern, eine historische Freimaurerloge in Bad Homburg vor der Höhe

Nordstern ist der Name folgender Vereine:
 BFC Nordstern, deutscher Fußballverein
 FC Nordstern Basel, Schweizer Fußballverein
 HAC-Nordstern, österreichischer Fußballverein
 MC Nordstern Stralsund, deutscher Motorsportverein
SFG Nordstern, deutscher Segelflugverein

Nordstern ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur vom Nordstern, Pseudonym von Gottlob Adolf Ernst von Nostitz und Jänkendorf (1765–1836), deutscher Politiker und Literat

Siehe auch:
 Stern des Nordens